Jean-Pierre Kintz (1932-2018), historien français ;
 Nicolas Kintz (1977), nageur français.